Gminy w USA:
 Bond (ang. Bond Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lawrence
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bond (ang. Bond County) – w stanie Illinois

Osoby noszące nazwisko Bond:
 Devon Bond – gujański lekkoatleta
 Edward Bond – angielski dramaturg
 Frederick Bligh Bond – angielski architekt, parapsycholog, archeolog amator
 James Bond – amerykański ornitolog
 Nigel Bond – angielski snookerzysta
 William Cranch Bond – amerykański astronom

Postaci fikcyjne
 James Bond – agent 007, stworzony przez Iana Fleminga